Ампато () — вулкан в Южной Америке на территории южного Перу.

Расположен в 100 км (60 миль) к северо-западу от Арекипа. Высота 6288 м, зимой вершина покрыта снегом. Он является частью цепочки из трех стратовулканов, которые объединены под общим названием Сабанкая.

В результате отступающих ледников в сентябре 1995 года, вблизи вершины Ampato обнаружили мумифицированные тела девушек из племени Инков.

См. также 
 Убинас
 Список гор Перу

Примечания

Ссылки 
 
 Peakbagger.com
 
 Mountain-Forecast.com
 

Вулканы Перу
Стратовулканы
Горы Перу